Баянхонгор:
 Баянхонгор — город в центральной Монголии, административный центр одноимённого аймака.
 Баянхонгор — аймак в Монголии.